Dickinson kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin H. Dickinson
 Joseph Dickinson
 John J. Dickinson

Robotskapade auktorsförkortningar